Leptochelia är ett släkte av kräftdjur. Leptochelia ingår i familjen Leptocheliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tanaider
Leptochelia